Schronisko Skałka () – zostało zbudowane nad Przełęczą Jabłonkowską w wysokości 910 m n.p.m. nad wioską Mosty koło Jabłonkowa w 1928 roku.

Historia 
Do budowy schroniska cieszyński oddział niemieckiego towarzystwa turystycznego Beskidenverein wybrał rozległą polanę na południowym zboczu góry. Schronisko niemieckie na Skałce stać się miało konkurencją dla czeskiego schroniska Kamenná chata pod Wielkim Połomem. Ówcześni członkowie Beskidenverein w celu pozyskania odpowiednich środków finansowych organizowali różne imprezy towarzyskie i kwesty. 

7 października 1928 roku schronisko został uroczyście otwarte. Był to dwupiętrowy drewniany budynek z kamienną podmurówką. Na parterze znajdowały się trzy mniejsze pomieszczenia restauracyjne, bufet i kuchnia, na piętrach było 12 pokoi dla gości i 3 noclegownie z 60 łóżkami.

Turystów przyciągało na Skałkę jej dobre położenie, widoki, które oferowała, oraz dobra dostępność (szczególnie od dworca kolejowego w Mostach koło Jabłonkowa). 

Pod koniec lat 30. XX wieku w schronisku zaczęli spotykać się członkowie . W czasie II wojny światowej przebywały tu oddziały niemieckie, których zadaniem była likwidacja ruchu oporu.

Po wojnie schronisko przeszło w ręce Klub Czeskich Turystów (KČT), jednak działalność tej organizacji została w krótkim czasie zakończona. Obiekt przejęło państwo, zmieniali się najemcy.

W 1991 r. schronisko odzyskał z powrotem Komitet Centralny Klubu Czeskich Turystów. Budynek był w bardzo złym stanie i konieczny był jego remont. Koszty oszacowano na 7 milionów koron. KČT postanowił zatem schronisko sprzedać. Z tym nie zgodził się morawskośląski region KČT i złożył wniosek o przejęcie schroniska. Od października 1994 roku rozpoczęła się szeroko zakrojone prace remontowe. Kilka dni przed rozpoczęciem działalności, 7 stycznia 1998 roku, wybuchł w budynku pożar, a budynek spłonął do samych fundamentów.

Dzięki wsparciu licznych organizacji, a także osób prywatnych, w krótkim czasie rozpoczęła się budowa nowego obiektu. Kolaudacja budynku przebiegła zimą 2002 roku.

Schroniskiem zarządza Stowarzyszenie Obywateli Skalka, w którym w przeważającej mierze zrzeszeni są przedstawiciele KČT.

Warunki pobytu 
Schronisko oferuje 58 miejsc noclegowych w pokojach dwuosobowych i sześcioosobowych oraz usługi gastronomiczne. Restauracja w schronisku może pomieść ok. 80 osób.

Szlaki turystyczne 
Przez schronisko Skałka przechodzi  czerwony szlak turystyczny, wiodący do turystycznej chaty Sewerka, a kończy się tu  żółty szlak wiodący z Małej Skałki.

Bibliografia 

Schroniska Beskidu Śląsko-Morawskiego